In 1918 werd het vierde Campeonato Pernambucano gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Pernambuco. De competitie werd georganiseerd door de FPF en werd gespeeld van 14 april 1918 tot 12 februari 1909. América werd kampioen.

Eindstand

Wedstrijden

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Pernambucano
Per